Тигра́н Рафа́элович Еганя́н (; ) — депутат парламента Армении (2005—2006).

Биография 
Родился 7 февраля 1978 года в Ереване. В 1994 году окончил Ереванскую среднюю школу № 172, в 1999 — экономический факультет Ереванского университета, в 2002 — аспирантуру Ереванского института народного хозяйства.

Работал старшим экономистом ООО «Дзюник сарнаран» (2000), ведущим специалистом аппарата правительства Армении (2000—2003). В 2003—2005 годы — советник председателя Национального собрания Армении.

В 2005—2006 годы — депутат Национального собрания Армении 3-го созыва; член постоянной комиссии по социальным вопросам, по вопросам здравоохранения и охраны природы. Был членом партии «Оринац Еркир» и состоял в одноимённой фракции; с 25 мая 2006, выйдя из партии, перешёл в депутатскую группу Горцарар.

Семья 
Женат; двое детей.

Научная деятельность 
В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию.

Избранные труды 
 Եգանյան Տ. Ռ. Բանկային գործառնական ռիսկերը և դրանց մեղմացման ուղիները : Ատե.  (= Операционные риски банка и пути их смягчения : Дис. … канд. экон. наук). — Երևան, 2002. — 136 էջ.

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты Национального собрания Армении
Члены партий Армении